Assok peut désigner :
 Assok, un village du Cameroun dans la commune de Bengbis ;
 Assok, un village du Cameroun dans la commune de Campo ;
 Assok, un village du Cameroun dans la commune de Dzeng ;
 Assok, un village du Cameroun dans la commune d'Ebolowa ;
 Assok, un village du Cameroun dans la commune de Ngomedzap ;
 Assok, un village du Cameroun dans la commune de Sangmélima.